Besan peut désigner :

Héraldique et numismatique 
 le besant, une monnaie byzantine ;
 le besant, une figure héraldique et architecturale nommée d’après le précédent.

Asie 
 Besan, une desa de la Kabupaten de Klungkung en Indonésie ;
 La farine de pois chiche, appellée besan en Inde.

Références